Nickles est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bubba Nickles (née en 1998), joueuse américaine de softball
 (1948-2017), homme politique américain dans le New Jersey
Don Nickles (né en 1948), homme politique républicain américain
 (né en 1964), triathlète américain
René Nicklès (1859-1917), géologue français
, avocat américain

Voir aussi
, firme d'architecte américaine

Homonymie de patronyme